Paweł Musioł (1905–1943) – polski nauczyciel, w 1937 kurator Związku Nauczycielstwa Polskiego
 Paweł Musioł (1944–2017) – poseł na Sejm RP